Le nom Sartan, ou sartan, peut signifier :

 en médecine, un sartan est un médicament antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II ;
 en langue provençale (occitan), le mot sartan signifie poêle.

Provençal (dialecte occitan)